Burgstall Eulenburg steht für:

* Burgstall Eulenburg (Grafengehaig), abgegangene Spornburg im Landkreis Kulmbach, Bayern
 Burgstall Eulenburg (Obergröningen), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Burgstall Eulenburg (Tiefenbach), abgegangene Höhenburg in Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg